Совет департамента Орн (до марта 2015 года — Генеральный совет департамента Орн) — верховный орган управления департамента Орн. После реформы 2015 года избирается на 6 лет и состоит из 42 советников, избираемых по мажоритарной системе в 21 кантоне (от каждого кантона по два советника, обязательно один мужчина и одна женщина).

Состав Совета департамента (2021—2028)

Президенты Совета 
 1993 — 13.12.2007 — Жерар Бюрель (Объединение в поддержку Республики, Союз за народное движение)
 14.12.2007 — 03.03.2017 — Ален Ламбер (Объединение в поддержку Республики, Союз за народное движение, Союз демократов и независимых)
 с 04.04.2017 — Кристоф де Балор (Разные правые, Республиканцы)

Исполнительный комитет Совета департамента 

 Президент — Кристоф де Балор (Республиканцы, кантон Экув)
 1-й вице-президент — Жан-Пьер Фере (Разные правые, кантон Вимутье)
 2-й вице-президент — Анник Брюно (Республиканцы, кантон Сетон)
 3-й вице-президент — Софи Дуври (Республиканцы, кантон Даминьи)
 4-й вице-президент — Мари-Франсуаза Фруэль  (Разные правые, кантон Атис-Валь-де-Рувр)
 5-й вице-президент — Лоран Мартин  (Республиканцы, кантон Ре)
 6-й вице-президент — Валери Ален (Разные правые, кантон Маньи-ле-Дезер)
 7-й вице-президент — 	Жан-Венсан Дю Лак (Разные правые, кантон Турувр-о-Перш)
 8-й вице-президент — Патрик Роден (Разные правые, кантон Бретонсель)
 9-й вице-президент — Виржини Вальтье (Разные правые, кантон Мортань-о-Перш)

Члены Совета департамента Орн (2021—2028)

Состав Совета департамента (2015—2021) 

 
Исполнительный комитет Совета департамента (2015-2021) 
 Президент — Кристоф де Балорр (Разные правые, кантон Радон)
 1-й вице-президент — Ален Ламбер (Союз демократов и независимых, кантон Даминьи)
 2-й вице-президент — Жером Нюри (Республиканцы, кантон Донфрон)
 3-й вице-президент — Мариз Оливейра (Разные правые, кантон Маньи-ле-Дезер)
 4-й вице-президент — Жан-Пьер Блуэ (Союз демократов и независимых, кантон Баньоль-де-л’Орн)
 5-й вице-президент — Ги Моне  (Разные правые, кантон Турувр)
 6-й вице-президент — Кристин Руамье (Республиканцы, кантон Алансон-2)
 7-й вице-президент — Шарлен Ренар (Республиканцы, кантон Л’Эгль)
 8-й вице-президент — Жан-Мишель Бувье (Разные правые, кантон Бретонсель)
 9-й вице-президент — Софи Дуври (Республиканцы, кантон Даминьи)
 10-й вице-президент — Мари-Франсуаза Фруэль  (Разные правые, кантон Атис-де-л’Ор)

Состав Генерального совета (2011—2015)

Ссылки 
 Департамент Орн
 Результаты выборов 2021 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Результаты выборов 2015 года на сайте Министерства внутренних дел Франции
 Сайт Совета департамента Орн

Орн